Мергичёвка — деревня в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа Саратова.

История 
Деревня Мергичёвка ранее называлась "Мергичев Буерак". Есть версия, что название населённого пункта пошло от памирского "мергич" - духи пастбищ, которые помогают находить пастухам хорошие луга и охотничьи угодья.

Физико-географическая характеристика 
Деревня расположена на севере Саратовского района, на запад от села Усть-Курдюм. Расстояние до административного центра составляет 1 километров, до областного центра составляет 12 км. Сама деревня разделена водоёмом на две части: в одной основной части четыре улицы Мергичёвки, а в другой улица Степная.   

Климат
Климат в деревне умеренно-холодный со значительным количеством осадков. Даже в засушливый месяц наблюдается много дождя (согласно классификации климатов Кёппена — Dfa). Среднегодовая температура в Мергичёвке - 6.7 °C. 446 mm - среднегодовая норма осадков. Самый засушливый месяц - Март с осадками 26 mm. Большая часть осадков здесь выпадает в Августе, в среднем 44 mm.

Часовой пояс

 Уличная сеть

В деревне Мергичёвка пять улиц: Степная, Приовражная, Луговая, Полевая, Средняя.

Население 

Население деревни составляет 70 человек (на 1 января 2019 года), насчитывается 29 дворов.

Инфраструктура 
В 2013 году на территории населённого пункта завершилось строительство газопровода высокого давления, а также распределительного газопровода. Населённый пункт с этого времени газифицирован.

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с. 
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 Официальный сайт Усть-Курдюмского муниципального образования

Населённые пункты Саратовского района